Гай Навтий Рутил ():
 Гай Навтий Рутил — консул 475 и 458 годов до н. э.
 Гай Навтий Рутил — консул 287 года до н. э.